Valverde de la Virgen kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde de la Virgen (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valverde de la Virgen (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar